Sezona Velikih nagrad 1925 je bila prva sezona Svetovnega konstruktorskega prvenstva.

Velike nagrade

Prvenstvene dirke

Pomembnejše neprvenstvene dirke

Prvenstvo konstruktorjev 
Opomba: Uvrščeni so bili konstruktorji, ki so nastopali Veliki nagradi svoje države in na Veliki nagradi Italije.

Reference
 
 
 
 

1925
1925
1925 v športu